Паске́вич — российская фамилия. Паскевичи — княжеский и дворянский род:
 Паскевич, Иоанн (в монашестве Иннокентий; 1722—после 1804) — русский проповедник, иеромонах и келарь Троице-Сергиевой лавры.
 Паскевич, Иван Фёдорович (1782—1856) — граф; светлейший князь Варшавский; русский военный деятель, генерал-фельдмаршал (1829), генерал-адъютант (1825).
 Паскевич, Константин Фёдорович (1790—1836) — русский военачальник, полковник.
 Паскевич, Николай Семёнович (1751—?) — курский вице-губернатор.
 Паскевич, Степан Фёдорович (1785—1840) — российский государственный деятель, член Совета Министра Внутренних Дел, губернатор.
 Паскевич, Фёдор Иванович (1823—1903) — генерал-лейтенант, генерал-адъютант, сын генерал-фельдмаршала Ивана Фёдоровича Паскевича.
 Паскевич, Юрий Аврамович (1931—2007) — известный киевский архитектор-градостроитель, художник, заслуженный архитектор Украины.

 Паскевич, Елизавета Алексеевна (1791—1856) — жена И. Ф. Паскевича, двоюродная сестра А. С. Грибоедова.
 Паскевич, Ирина Ивановна (1835—1925) — русская благотворительница, жена Фёдора Ивановича Паскевича.

См. также 
 Пашкевич